Mužskoj razgovor (Мужской разговор) è un film del 1968 diretto da Igor' Vladimirovič Šatrov.

Trama

Note

Collegamenti esterni